Liste der Mitglieder des Rheinland-Pfälzischen Landtages (12. Wahlperiode)

Der Rheinland-Pfälzische Landtag bestand in der 12. Wahlperiode von 1991 bis 1996 aus 101 Mitgliedern.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 21. April 1991 gab es folgendes Ergebnis:

Präsidium 
Präsident: Christoph Grimm (SPD)
Vizepräsidenten: Heinz Peter Volkert (CDU), Hans-Günther Heinz (FDP), Detlef Bojak (SPD), Helma Schmitt (CDU) 1991–1995, Erika Fritsche (Grüne) 1995–1996

Abgeordnete

Literatur 
Markus Schäfer: Datenhandbuch zur Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz 1947–2003. Mainz 2005, 
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Die Wahl zum Zwölften Landtag in Rheinland-Pfalz am 21. April 1991.  Band 345 Bad Ems 1991

Landtag Mitglieder 12
 12